Анатолий Кадомцев:
 Кадомцев, Анатолий Иванович (1918—1944) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Кадомцев, Анатолий Леонидович (1920—1969) — советский генерал-лейтенант авиации, командующий авиацией ПВО.